Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2018

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2017 року був швейцарець Роджер Федерер.  Він зумів відстояти свій титул і став чемпіоном Австралії ушосте. Загалом це була для нього 20-а перемога в турнірах Великого шолома.

Перед початком турніру Федерер міг повернути собі звання першої ракетки світу, але лише за умови виграшу змагання й вибуття Рафаеля Надаля до чвертьфіналу. Надаль добрався до чвертьфіналу й зберіг за собою звання першої ракетки світу.

Єдиним представником України в турнірі був Олександр Долгополов. У першому колі він переміг у трьох сетах австрійця Гайдер-Маурера, а в другому колі виграв у австралійця Меттью Ебдера.  у третьому колі Долгополов поступився Дієго Шварцману з Аргентини.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2018 у тенісі